Distrito 3 o distrito III puede hacer referencia a:

España 

 el distrito 3 de Alcalá de Henares.
 el distrito 3 de Alcorcón.
 el distrito 3 de Alicante.
 el distrito 3 de Badalona.
 el distrito 3 de Baracaldo.
 el distrito 3 de Barcelona.
 el distrito 3 de Bilbao.
 el distrito 3 de Hospitalet de Llobregat.
 el distrito 3 de Madrid.
 el distrito 3 de Málaga.
 el distrito 3 de Mataró.
 el distrito 3 de Las Palmas de Gran Canaria.
 el distrito 3 de Sabadell.
 el distrito 3 de Santa Cruz de Tenerife.
 el distrito 3 de Tarrasa.
 el distrito 3 de Torrejón de Ardoz.
 el distrito 3 de Valencia.

Alemania 

 el distrito 3 de Düsseldorf. (Alemania).

Francia 

 el III Distrito de París.

Hungría 

 el distrito III de Budapest.

Vietnam 

 el distrito 3 de Ho Chi Minh.

Suiza 

 el distrito 3 de Zúrich.